Собор Святого Андрея — название некоторых , имеющих статус собора:
Православная церковь
 Андреевский собор (Афон) в Андреевском скиту.
 Андреевский собор — в селе Грузино.
 Андреевский собор — в Кронштадте.
 Собор Андрея Первозванного — в Патрах, крупнейшая церковь Греции.
 Собор Андрея Первозванного — в Пицунде.
 Андреевский собор — в Санкт-Петербурге.
 Собор Андрея Первозванного — в Усть-Каменогорске.

Католическая церковь
 Собор Святого Андрея — в Амальфи, Италия.
 Собор Святого Андрея — в Виктории, Канада.
 Собор Святого Андрея — в Глазго, Шотландия.
 Собор Святого Андрея — в Данди, Шотландия.
 Собор Святого Андрея (разрушен) — в Сент-Эндрюс, главный храм средневековой Шотландии.

Шотландская епископальная церковь
 Собор Святого Андрея — в Абердине, Шотландия.
 Собор Святого Андрея — в Инвернессе, Шотландия.

См. также

Примечания